Уа́йандотт () — округ в штате Канзас, США. Официально образован в 1859 году. Наречён в честь поселившихся здесь в 1832 году 687 индейцев-вайандотов из Огайо (самоназвания - Wyandot, Wenda). В 1855 году власти Канзаса предоставили им гражданские права США а их городок вошёл в конурбацию Канзас-сити. Среди губернаторов Канзаса был один вайандот.

По состоянию на 2013 год, численность населения округа Уайандот составляла 160 384 человека.

География 
По данным Бюро переписи США, общая площадь округа равняется 404,040 км2, из которых 393,680 км2 суша и 11,914 км2 или 2,900 % это водоемы.

Население 
По данным переписи населения 2000 года в округе проживает 157 882 жителей в составе 59 700 домашних хозяйств и 39 163 семей. Плотность населения составляет 403,00 человека на км2. На территории округа насчитывается 65 892 жилых строений, при плотности застройки около 168,00-ми строений на км2. Расовый состав населения: белые — 58,18 %, афроамериканцы — 28,33 %, коренные американцы (индейцы) — 1,63 %, азиаты — 0,74 %, гавайцы — 0,04 %, представители других рас — 8,17 %, представители двух или более рас — 2,91 %. Испаноязычные составляли 16,00 % населения независимо от расы.

В составе 32,60 % из общего числа домашних хозяйств проживают дети в возрасте до 18 лет, 42,10 % домашних хозяйств представляют собой супружеские пары проживающие вместе, 17,80 % домашних хозяйств представляют собой одиноких женщин без супруга, 34,40 % домашних хозяйств не имеют отношения к семьям, 28,90 % домашних хозяйств состоят из одного человека, 10,00 % домашних хозяйств состоят из престарелых (65 лет и старше), проживающих в одиночестве. Средний размер домашнего хозяйства составляет 2,62 человека, и средний размер семьи 3,24 человека.

Возрастной состав округа: 28,50 % моложе 18 лет, 10,40 % от 18 до 24, 29,50 % от 25 до 44, 19,90 % от 45 до 64 и 19,90 % от 65 и старше. Средний возраст жителя округа 32 лет. На каждые 100 женщин приходится 95,40 мужчин. На каждые 100 женщин старше 18 лет приходится 91,30 мужчин.

Средний доход на домохозяйство в округе составлял 33 784 USD, на семью — 40 333 USD. Среднестатистический заработок мужчины был 31 335 USD против 24 640 USD для женщины. Доход на душу населения составлял 16 005 USD. Около 12,50 % семей и 16,50 % общего населения находились ниже черты бедности, в том числе — 23,00 % молодежи (тех, кому ещё не исполнилось 18 лет) и 11,10 % тех, кому было уже больше 65 лет.

Примечания

Ссылки 
  Официальный сайт правительства округа Уайандотт, штат Канзас
  Национальная ассоциация округов США
  Kansas City, KS/Wyandotte County Convention and Visitors Bureau
  Wyandotte Economic Development Council
  Wyandotte County Kansas History and Heritage Project
 Географическая карта 1996 года железных дорог штата Канзас
 Географическая карта 1915 года железных дорог штата Канзас

Округа Канзаса